Дніпровська військова флотилія — річкова військова флотилія Збройних Сил України, створена для оборони річкових комунікацій під час широкомасштабного вторгнення Російської Федерації.

Історія 

Річкова військова флотилія на Дніпрі була відновлена у березні 2022 року у зв'язку з загрозою з боку білоруської Пінської флотилії (дивізіон у Пінську і група катерів у Лоєві — загалом 19 суден).

Перший дивізіон флотилії був сформований із мобілізованих цивільних суден, на які було встановлене озброєння. В подальшому планується поповнювати флотилію новими катерами, як побудованими в Україні, так і отриманими від іноземних партнерів. Після формування нових дивізіонів, військова флотилія отримає бази в кількох містах на Дніпрі і зможе контролювати всю протяжність річки.

Згодом флотилія отримала збройні десантні катери Sherp the Shuttle.

Див. також 
 24-й окремий дивізіон річкових катерів (Україна)

Примітки

Посилання 
 

Дніпро
Формування ВМС України